И́горь Ивано́в:
 Иванов, Игорь Борисович (род. 1953) — народный депутат РФ (1990—1993).
 Иванов, Игорь Борисович (род. 1965) — российский редактор и публицист, председатель Русского общевоинского союза.
 
 
 
 Иванов, Игорь Иванович (род. 1960) — советский футболист.
 Иванов, Игорь Игоревич (род. 1984) — российский актёр.
 Иванов, Игорь Михайлович (1928—1980) — советский архитектор.
 Иванов, Игорь Петрович (1923—1992) — российский педагог, академик Российской академии образования.
 
 Иванов, Игорь Юрьевич (род. 1954) — актёр, Народный артист России. Примечания